Grabmühl ist der Ortsname von

 Grabmühl (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Grabmühl (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Grabmühle